Pterygotrigla är ett släkte av fiskar. Pterygotrigla ingår i familjen knotfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knotfiskar
Pterygotrigla